Taixing bezeichnet:

 die Stadt Taixing (泰兴市) in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Taixing (Taixing) (泰兴镇), Großgemeinde der Stadt Taixing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Taixing (Xindu) (泰兴镇), Großgemeinde des Stadtbezirks Xindu von Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Taixing (Shehong) (太兴乡), Gemeinde im Kreis Shehong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Taixing (Aoqi) (太兴村), Dorf der Großgemeinde Aoqi in der chinesischen Stadt Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang